Bualale bezeichnet in Osttimor:

 einen Ort und Suco im Verwaltungsamt Quelicai, siehe Bualale
 einen Ort im Suco Irabin de Cima, siehe Irabin de Cima
 einen Ort und Aldeia im Suco Loi Ulo, siehe Loi Ulo